José da Cruz ou Zurk (Sacavém, 1923 - Carnide, Lisboa, provavelmente em 31 de dezembro de 2006) foi um ilusionista português.

Viveu grande parte da vida em Sacavém, onde manteve quase até morrer uma barbearia e um salão de cabeleireiro, profissão que também desempenhou, assim como a arte mágica.

Pai das actrizes Irene Cruz e Henriqueta Maia.

Faleceu a 31 de Dezembro de 2006, aos 83 anos, na Casa do Artista.

Ilusionistas de Portugal
Naturais de Loures
Sacavém
Mortos em 2006